śluby – por. ślubowanie
 śluby zakonne (wieczyste)
 śluby lwowskie z 1656 r.
 Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
 Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca – utwór A. Fredry

Zobacz też 
 ślub